«Лернаи́н Арца́х» () — нагорно-карабахский футбольный клуб из Степанакерта (Ханкенди).

В чемпионате НКР принимал соперников на городском стадионе места базирования, в столице НКР, на Степанакертском стадионе имени С. Шаумяна (вместимость 10 200 зрителей). В первой лиге Армении стал играть с сезона-2019/20, домашние матчи проводит в Сисиане на одноимённом стадионе (вместимость 1000). Сезон первой лиги Армении 2021/22 команда завершила победителем, завоевав первый трофей в Армении.

Ранее команда уже играла в высшей и первой армянской лигах (в сезонах 1995/96—2002, 2004—2006), представляя Ереван. Также под названиями «Карабах» и «Арцах» играла в первенстве СССР (1969, 1970, 1972, 1978—1992).

Прежние названия 
 1927—1960: «Динамо» Степанакерт
 1960—1989: «Карабах» Степанакерт
 1989—1992: «Арцах» Степанакерт
 1992—1995: был распущен из-за военных действий
 1995—1998: «Карабах» Ереван
 1999: ЦСКА-«Карабах» Ереван
 1999 — «Карабах» Степанакерт
 1999—2002: «Карабах» Ереван
 2002—2004: «Лернаин Арцах» Ереван
 2004 — «Лернаин Арцах» Степанакерт
 2004—2007: «Лернаин Арцах» Ереван
 с 2008 — «Лернаин Арцах» Степанакерт

История

«Динамо» (1927—1960) 
Основание клуба произошло в 1927 году и входило в спортивное общество «Динамо». На основе данного общества было образовано множество команда в городах Советского Союза. Однако первое время команда выступала в республиканских и региональных турнирах. Первое появление в серьёзных турнирах СССР случилось в 1950 году в розыгрыше Кубка СССР. Но первый блин вышел комом: поражение от одесского «Пищевика» со счётом 0:2..

«Карабах» (1960—1989) 
Дебютное выступление в чемпионате СССР произошло в 1969 году. В закавказской зоне Класса Б команда (носящая к тому времени название «Карабах») заняла 17-е место, следующем году 12-е. Пропустив сезон в 1972 команда приняла участие в 1973 году, по итогам которого заняла 19-е место и на 5 лет исчезла с футбольного горизонта, ознаменовав временный спад в клубе. В 1977 году клуб стал чемпионом республики. Помимо чемпионских медалей клуб завоевал право выступать во второй лиге. В это время за команду выступали бывшие чемпионы в составе ереванского «Арарата» Оганес Заназанян и Сурен Мартиросян. Во втором сезоне пребывания во второй лиге команда завоевала бронзовые медали. Команда от сезона к сезону выступала с переменным успехом. Так, бронза в 1979 году, ознаменовалась 11-м место в 1980 году. Заняв 4-е место в 1981 году, команда в 1982 очутилась на 12-м. Последующий успех к клубу пришёл в 1985 году, когда помимо 5-го место в первенстве клуб впервые дошёл и до финала Кубка ВС ДСО профсоюзов.

Через 37 лет, в 1986 году, после неудачного дебюта в кубке, команда приняла участие в данном турнире. Основное время матча завершилось вничью 1:1, но в серии послематчевых пенальти 4:2 победу праздновали львовские «Карпаты». Огромное влияние на успехи клуба оказал Размик Аршакович Петросян.

«Арцах» (1989—1995) 
В 1989 году ввиду напряжённых этнических отношений в регионе руководство клуба меняет название на «Арцах», под которым команда выступает последние три чемпионата СССР. В декабре того года, при содействии Католикоса всех армян Вазгена I, команда впервые осуществила зарубежное турне. В Сирии они померялись силами с командами «Асад» (1:0, 0:0), «Оменмен»(0:0), «Оменетмен»(1:0) и молодёжной сборной этой страны (1:2). Годом позже в Мали «Арцах» переиграл со счётом 3:1 чемпиона Мали и сыграл вничью с национальной сборной страны. В том же году команда заняла 4-е место в чемпионате, а в последнем чемпионате повторила успех 1979 года став бронзовым медалистом сезона во второй лиге.

В новом сезоне команда не приняла участия ввиду военных действий на территории Нагорного Карабаха. Некоторые футболисты клуба перешли в армянские клубы, а некоторые отправились на фронт. На поле боя остались Варужан Бабаян (без вести пропавший), Владимир Айриян, Григорий Агаджанян, Ашот Адамян, Лорис Григорян, Сурен Акопян.

Армянский период (1995—2007) 

В 1995 году клуб был принят в Федерацию футбола Армении с последующим включением клуба в Высшую лигу. В том сезоне команда заняла 7-е место по итогам чемпионата. Это был лучший результат выступлений в первенстве Армении. После трижды занимаемых 8-х мест в чемпионате, команда в 1999 году после 15-ти проведённых игр снялась с чемпионата из-за финансовых проблем. Завоевав серебро в 2000 году в Первой лиге клуб возвращается в Премьер-лигу. Но проведя два полноценных сезона клуб в 2003 году отказался от участия в чемпионате Армении в знак протеста против исключения «Арарата». Причина решения о снятии заключалась в финансовом плане, так как у «Арарата» и «Лернаин Арцаха» спонсором являлся ЗАО «Арцахбанк» возглавляемый Грачем Каприеляном. В 2004 году команда вновь начинает с нижней стадии. В этом же сезоне в неофициальном чемпионате НКР приняла молодёжная команда клуба, где она стала чемпионом. Повторно завоевав серебряные медали Первой лиги команда получила право участвовать в Премьер-лиге. Но участие в 2005 году было прервано. Команда после 11-ти матчей была снята с турнира, и оставшихся матчах ей присуждено было поражение со счётом 0:3. Вошедшим в традицию начинать сезон в Первой лиге, команда завоевала в третий раз серебро, но в начале 2007 году клуб был снят с первенства Армении, а после расформирован.

С 2008: чемпионат НКР, первая лига Армении 
В 2009 году состоялся первый чемпионат Нагорно-Карабахской Республики, в котором «Лернаин Арцах» принял участие и занял 1-е место. В сезонах 2010 и 2011 годов чемпионата «Лернаин Арцах» занимал 2-е место. В 2018 году «Лернаин Арцах» принял участие в первом профессиональном чемпионате футбольной лиги Арцаха, в котором занял 1-е место. По ходу следующего сезона снялся и первёлся в первую лигу Армении, домашние матчи став проводить в Сисиане. 9 мая 2022 года, победив в Сисиане «Гандзасар» (Капан) со счётом 4:1, «Лернаин Арцах» за два тура по финиша обеспечил себе 1-е место в первой лиге сезона-2021/22. В июне получил лицензию для участия в следующем сезоне первой лиги.

Достижения 
 Бронзовый призёр Второй лиги СССР: (1979).
 Бронзовый призёр Второй низшей лиги СССР: (1991).
 Победитель Первой лиги Армении: 2021/22
 Серебряный призёр Первой лиги Армении — 3 раза (2000, 2004, 2006).
 Чемпион НКР — 3 раза (2004, 2009, 2018).
 Серебряный призёр чемпионата НКР — 2 раза (2010, 2011).
 Обладатель Кубка НКР (2018).

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок СССР

Чемпионат и Кубок Армении

Чемпионат и Кубок НКР

Главные тренеры клуба

Примечания

Ссылки 
 
 История клуба
 Профиль на klisf.info
 Профиль на eufo.de
 Профиль на www.weltfussballarchiv.com
 Профиль на weltfussball.de
 Профиль на playerhistory.com
 Профиль на national-football-teams.com
 Профиль на int.soccerway.com
 Профиль на foot.dk

 
Степанакерт